San Leopoldo puede referirse a:

Personas
 San Leopoldo de Austria, († 1136), margrave austriaco.
 San Leopoldo Mandic, († 1942), fraile capuchino.

Lugares
 São Leopoldo, municipio brasileño.